Pârâul Vacii se poate referi la:

 Pârâul Vacii, Curpătu
 Pârâul Vacii, Honțiș
 Pârâul Vacii, Lotrișoara Mare

Vezi și 
 Râul Văcăria (dezambiguizare)

 Văcărești (dezambiguizare)

Toponime românești